Vrbanja je lahko:
 Vrbanja, Bugojno (Bosna in Hercegovina)
 Vrbanja, Hadžići (Bosna in Hercegovina)
 Vrbanja, Vukovarsko-sremska županija (Hrvaška)
 Vrbanja (reka)